Csehország
 Řečice, település a Pelhřimovi járásban
 Řečice, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Řečice, Blatná településrésze a Strakonicei járásban
 Řečice, Volfířov településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Řečice, Zábřezí-Řečice településrésze a Trutnovi járásban
 Červená Řečice, település a Pelhřimovi járásban
 Kardašova Řečice, település a Jindřichův Hradec-i járásban